En Europe, plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Saint-Étienne :

Belgique 
 Gare de Court-Saint-Étienne

France 
 Gare de Saint-Étienne-de-Baïgorry
 Gare de Saint-Étienne-de-Montluc
 Gare de Saint-Étienne-du-Rouvray
 Gare de Gancourt-Saint-Étienne

Ville de Saint-Étienne 
 Gare de Saint-Étienne-Bellevue
 Gare de Saint-Étienne-Carnot
 Gare de Saint-Étienne-Châteaucreux
 Gare de Saint-Étienne-La Terrasse
 Gare de Saint-Étienne-Le Clapier

Saint-Étienne